В парному розряді жіночого тенісного турніру Brasil Open 1986,що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Нейже Діас і Патрісія Медраду виграли титул, у фіналі перемігши пару Лаура Гільдемейстер і Петра Губер 4-6, 6-4, 7-6.

Сіяні пари 

 Лаура Гільдемейстер /  Петра Губер (фінал)
 Нейже Діас /  Патрісія Медраду (чемпіонки)
 Манон Боллеграф /  Ніколе Крейгер-Ягерман (півфінал)
 Ізабель Куето /  Аранча Санчес Вікаріо (чвертьфінал)

 Лесті Аллен /  Адріана Вільягран-Ремі (півфінал)
 Емілсе Раппоні-Лонго /  Патрісія Тарабіні (чвертьфінал)
 Марія Ліндстрем /  Пілар Васкес (2-ге коло)
 Лоренца Якья /  Сільвія Ла Фратта (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Brasil Open